Чудово — название населённых пунктов в России.

 Чудово — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.
 Чудово — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Чудово — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Чудово — город, административный центр Чудовского района Новгородской области.
 Чудово — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Чудово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Чудово — деревня в Старицком районе Тверской области.

См. также 
 Чудово-Кировское
 Чудово-Московское
 Чудово-Новгородское